Михаил Иосифович Томилов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году на территории современной Новосибирской области. Член КПСС с 1927 года.

С 1923 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1923—1946 годах — на комсомольской и партийной работе в Западной Сибири, первый секретарь Тарского окружного комитета ВКП(б), ответственный организатор ЦК ВКП(б), участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника политотдела 188-й стрелковой дивизии, заместитель начальника оргинструкторского отдела Политуправления Юго-Западной группы войск, начальник политотдела Подольского пехотного училища.

Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Умер до 1985 года.

Ссылки 
 Томилов
 Томилов

Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Родившиеся в Новосибирской области